Cann steht für:
 club CANN, Musikclub in Stuttgart
 Cann & Company, ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen

Cann bzw. Du Cann ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Cann (* 1980), kanadischer Fußballspieler
 Edward du Cann (1924–2017), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter 
 Elizabeth Cann (* 1979), englische Badmintonspielerin
 François Cann (* 1932), französischer Generalleutnant
 Howard Cann (1895–1992), US-amerikanischer Kugelstoßer und Basketballtrainer
 John Du Cann (1946–2011), britischer Gitarrist, Sänger und Songwriter
 John Robert Cann (* 1938), australischer Zoologe
 Luke Cann (* 1994), australischer Speerwerfer
 Rebecca L. Cann (* 1951), US-amerikanische Genetikerin

Siehe auch:
 McCann
 Canne
 Cannes (Begriffsklärung)
 Kann